Умбе́рто —  вариант германского имени . Известные носители:
 Умберто — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Умберто I — второй король Италии Нового времени.
 Умберто II — четвёртый и последний король Италии Нового времени.
 Умберто Рамос — мексиканский художник комиксов.
 Умберто Эко — итальянский учёный, философ, писатель.

См. также 
 Кастель-Умберто — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.